Copacabana peut désigner :

Toponyme 
 Copacabana, district de Rio de Janeiro (Brésil). La plage de Copacabana est une des plages les plus célèbres de la planète.
 Copacabana, ville de Bolivie, chef-lieu de la province de Manco Kapac.
 Copacabana, municipalité du département d'Antioquia, en Colombie.

Autres

Danse 
 Copacabana, école de samba de Porto Alegre (Brésil).
 Copacabana, boîte de nuit de New York (États-Unis).

Cinéma 
 Copacabana, un film d'Alfred E. Green sorti en 1947.
 Copacabana, un film de Marc Fitoussi sorti en 2010.

Télévision 
 Copacabana, un téléfilm de Waris Hussein sorti en 1985

Musique 
 Copacabana (At the Copa), une chanson de Barry Manilow.
Copacabana, une chanson de Rose Laurens, sortie en 1977, lorsqu'elle s'appelait Rose Merryl. 
Copacabana, une chanson de Line Renaud, sortie en 1978, adaptation de Copacabana (At the Copa) de Barry Manilow.

Transports 
 Copacabana, paquebot de la Compagnie maritime belge

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre